Джова́нна Бро́джі-Бе́ркофф (;  6 листопада 1943, Швейцарія) — італійська славіст та україніст, відома українофілка. Іноземна членкиня НАН України з 2003 року.

Біографія 
Від 1992 року — ординарна професорка слов'янської філології в університеті Урбіно, від 1994 року  — у Міланському університеті (Департамент лінгвістичних, літературних та філологічних студій, Секція славістичних та угро-фінських студій). Президентка Італійської асоціації славістів (1993—1998), директорка Інституту мов та літератур Східної Європи Міланського університету, членкиня президії Міжнародного комітету Славістів, президентка Міжнародної комісії історії славістики при Міжнародному комітеті славістів, членкиня Міжнародної асоціації медієвістів. Від 2000 року є президенткою Італійської асоціації українознавчих студій (Associazione italiana di studi ucrainistici, AISU). З 2011 року — почесна професорка Києво-Могилянської академії.

Наукові інтереси 
 Історіографія слов'янських країн та Західної Європи від доби Відродження до епохи бароко.
 Середньовічна література Київської Русі.
 Літературне бароко у слов'янських країнах.
 Багатомовність у східнослов'янському середовищі.
 Історія славістики.
 Тарас Шевченко в контексті польського, російського і європейського романтизму.

Твори 
 Ukraine and Europe. Cultural Encounters and Negotiations by Giovanna Brogi Bercoff, Marko Pavlyshyn, Serhii Plokhy. 480 Pages, Published 2017 by University Of Toronto Press. ISBN-13: 978-1-4875-1206-4, ISBN 1-4875-1206-6
 Ukraine's Re-Intengration into Europe. A Historical, Historiographical and Politically Urgent Issue (Slavica, 9) by Giovanna Brogi Bercoff, Giulia Lami. 338 Pages, Published 2005 by Edizioni Dell'orso. ISBN-13: 978-88-7694-840-4, ISBN: 88-7694-840-6
 One World, Many Colours by Teresa Chynczewska-Hennel, Giovanna Brogi Bercoff. Published 2019. ISBN-13: 978-83-7688-520-9, ISBN: 83-7688-520-0
 The battle of Konotop 1659. Exploring alternatives in east european history by Giovanna Brogi Bercoff, Oleg Rumyantsev. 128 Pages, Published 2012 by Ledizioni. ISBN-13 978-88-6705-050-5, ISBN 88-6705-050-8
 Scrivere Di Santi (Pubblicazioni Dell'aissca) by Lucia Battaglia Ricci, Anna Benvenuti, Fabio Bisogni, Giovanna Brogi Bercoff, Giovanni Battista Bronzini, Gennaro . Luongo, Mario Chiesa, Romeo De Maio, Michele Fatica, Antonio Garzya, Elena Giannarelli, Robert Godding, Paolo Golinelli, Franco Carmelo Greco, Umberto Longo, Giacomo Martina, Lello Mazzacane, Alberto Melloni, Michele Miele, Antonio V. Nazzaro, Genoveffa Palumbo, Carmela Santoro, Rita Severi, Marc Van Uytfanghe, Giovanni Maria Vian, Antonio Volpato. 536 Pages, Published 1998 by Viella. ISBN-13: 978-88-85669-81-9, ISBN: 88-85669-81-6
 Il barocco letterario nei paesi slavi by Giovanna Brogi Bercoff. 320 Pages, Published 1996 by Carocci. ISBN-13: 978-88-430-0464-5, ISBN: 88-430-0464-6
 Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti by Giovanna Brogi Bercoff, Sante Graciotti, Mario Capaldo. 966 Pages, Published 1990 by Carucci. ISBN-13: 978-88-85116-21-4, ISBN: 88-85116-21-3
 La Riforma protestante nei Paesi slavi by Giovanna Brogi Bercoff, Roland Marti. 320 Pages, Published 2018 by Centro Ambrosiano. ISBN-13: 978-88-6894-307-3, ISBN: 88-6894-307-7
 Kiev E Leopoli. Il Testo Culturale by Maria Grazia Bartolini, Giovanna Brogi Bercoff, G. Brogi Bercoff. 244 Pages, Published 2007 by Firenze University Press. ISBN-13 978-88-8453-665-5, ISBN: 88-8453-665-0
 Contribution a l'Histoire de la Slavistique Dans Les Pays Non Slaves / Beitrage Zur Geschichte Der Slawistik in Nichtslawischen Landern (Schriften Der … (English, French, German and Russian Edition) by Pierre Gonneau, Heinz Miklas, Giovanna Brogi Bercoff, Giovanna B. Bercoff. 571 Pages, Published 2005 by Austrian Academy Of Sciences Press. ISBN-13 978-3-7001-3506-7, ISBN: 3-7001-3506-8
 Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia by Luigi Marinelli, Giovanna Brogi Bercoff, Marcello Piacentini, Maria Di Salvo. Published 1999 by Edizioni Dell'orso. ISBN-13: 978-88-7694-387-4, ISBN: 88-7694-387-0
 Królestwo Słowian historiografia Renesansu i Baroku w krajach słowiańskich by Giovanna Brogi Bercoff. 310 Pages, Published 1998. ISBN-13: 978-83-86646-75-3, ISBN: 83-86646-75-6
 La percezione del Medioevo nell'epoca del Barocco Polonia, Ucraina, Russia : Congresso : Papers (Ricerche slavistiche) by Giovanna Brogi Bercoff. Published 1990 by Carucci Editore. ISBN-13: 978-88-85116-28-3, ISBN: 88-85116-28-0

Примітки

Посилання 
 CURRICULUM VITAE Giovanna BROGI BERCOFF  
 Джованна БРОДЖІ: Великі трагедії минулого цікавлять лише меншість, особливо коли йдеться про «трагедії інших» на сайті ДИАЛОГ.ua

Українознавці
Італійські славісти
Іноземні члени Національної академії наук України
Українсько-італійські перекладачі
Перекладачі творів Тараса Шевченка
Зарубіжні діячі, що опанували українську мову